Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 15. Wahlperiode (2002–2005).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 2002 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

Günther Beckstein und Edmund Stoiber (Landesliste CSU Bayern), Lothar Späth (Landesliste CDU Thüringen) sowie Cem Özdemir (Landesliste Bündnis 90/Grüne Baden-Württemberg) nahmen ihr durch die Wahl erworbenes Mandat nicht an und traten nicht in den Bundestag ein.

Da die SPD sowohl in Hamburg als auch in Thüringen über Überhangmandate verfügte, traten nach dem Tod der Abgeordneten Hartnagel und dem Ausscheiden des Abgeordneten Matschie keine Nachrücker in den Bundestag ein.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen BundestagesWolfgang Thierse (SPD).
 Vizepräsidenten des Deutschen BundestagesNorbert Lammert (CDU)Susanne Kastner (SPD)Antje Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) Hermann Otto Solms (FDP).

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Bundestagsfraktion Franz Müntefering

 CDU/CSU-Bundestagsfraktion Angela Merkel

 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Katrin Göring-Eckardt und Krista Sager

 FDP-Bundestagsfraktion Wolfgang Gerhardt

Bundesregierung 
 22. Oktober 2002 – Gerhard Schröder wird mit 305:292:2 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Schröder II

 1. Juli 2005 – Der Antrag von Bundeskanzler Schröder, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird mit 151:296:148 Stimmen abgelehnt.

 21. Juli 2005 – Bundespräsident Horst Köhler löst daraufhin den Bundestag auf.

Ausschüsse 
 Der 15. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 15. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 15